Fernando Lucas Martins, plus communément appelé Fernando, né le  à Erechim au Brésil, est un footballeur international brésilien évoluant au poste de milieu défensif à Antalyaspor.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En club 
 Grêmio Porto Alegre
 Championnat Gaúcho
 Champion : 2010.
 Chakhtar Donetsk
 Championnat d'Ukraine
 Champion : 2014.
 Supercoupe d'Ukraine
 Vainqueur : 2014.
 FK Spartak Moscou
 Championnat de Russie
 Champion : 2017

En sélection

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international brésilien
Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur de l'UC Sampdoria
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Beijing Guoan
Naissance en mars 1992
Naissance à Erechim